Черка́сенко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Черкасенко Спиридон Феодосійович (* 24 грудня 1876, Новий Буг — † 8 лютого 1940, Прага) — український письменник, драматург та педагог.
 Черкасенко Євгенія (* 2 лютого 1898, Чернігів — † 13 червня 1970, Янгстаун Огайо, США) — українська актриса, співачка (альт), відома за виступами в театрах, очолюваних Миколою Садовським і в Руському театрі «Просвіти» в Ужгороді. Дружина Спиридона Черкасенка.